A XIII. Unicum-kupát 2008. július 25. és július 27. között rendezték meg. A helyszín a Margit-szigeten található Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda volt.

Résztvevők
A tornán 4 válogatott vett részt:
 Magyarország
 Oroszország
 Németország
 Horvátország

Mérkőzések

Végeredmény

Források

Nemzeti vízilabda-válogatottak tornái
Unicum